Boletellus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Boletaceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 63 soorten (peildatum december 2021):

Boletaceae
Schimmelgeslacht